Абоньи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абоньи, Аттила (род. 1946) — австралийский футболист венгерского происхождения, футбольный тренер.
 Абоньи, Геза (1894—1949) — венгерский актёр театра и кино, педагог.
 Абоньи, Иштван (1886—1942) — венгерский шахматист, шахматный теоретик, журналист и функционер.